Gunung Lampahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burni Lampahan, berg, Aceh, 
 Gunung Lampahan (berg i Indonesien), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar